Holubec ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Holubec (* 1984), tschechischer Volleyballspieler
 Jiří Holubec (* 1966), tschechischer Biathlet
 Mikuláš Holubec († um 1359) – Prager Domherr, 2. Direktor des Kathedralbaus
 Tomáš Holubec (* 1976), tschechischer Biathlet

Siehe auch:
 Holubetz